Borysów – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim 
 Borysów – wieś w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Żyrzyn